Djupgöl (Djupegyl, Djupegöl) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djupegyl (Åryds socken, Blekinge, 624475-144743), sjö i Karlshamns kommun, 
Djupegyl (Åryds socken, Blekinge, 624591-145023), sjö i Karlshamns kommun, 
Djupgölen (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Djupgölen (Tvings socken, Blekinge, 624812-146980), sjö i Karlskrona kommun,  (0,8 ha)
Djupgölen (Tvings socken, Blekinge, 624951-147223), sjö i Karlskrona kommun,  (7,04 ha)
Djupgöl (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Djupgöl (Djursdala socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (3,7 ha)
Djupgöl (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (9,01 ha)
Djupgöl (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (4 ha)
Djupgöl (Virserums socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Djupegöl (Herråkra socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Djupegöl (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (10,8 ha)
Djupegöl (Åkers socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (3,18 ha)
Djupegölen, sjö i Vetlanda kommun,  (2,3 ha)
Djupgölen, Östergötland, sjö i Linköpings kommun,  (2,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn